Die Saison 2003/04 der 2. Volleyball-Bundesliga der Männer war die dreißigste Ausgabe dieses Wettbewerbs.

2. Bundesliga Nord 
Meister und Aufsteiger in die 1. Bundesliga wurde der Moerser SC. Absteiger waren der FC Schüttorf, die Volley Tigers Ludwigslust und der VfL Lintorf.

Mannschaften 
In dieser Saison spielten folgende dreizehn Mannschaften in der 2. Bundesliga Nord der Männer:
 VC Olympia Berlin
 TuB Bocholt
 SSF Fortuna Bonn
 VC Bottrop 90
 TSV Giesen
 MTV 48 Hildesheim
 VC Fortuna Kyritz
 VfL Lintorf
 Volley Tigers Ludwigslust
 Moerser SC
 Netzhoppers Königs Wusterhausen
 Oststeinbeker SV
 FC Schüttorf 09

Tabelle

2. Bundesliga Süd 
Meister und Aufsteiger in die 1. Bundesliga wurde der ASV Dachau. Absteiger waren der SV Fellbach, die TG Bad Soden und der TSV Grafing.

Mannschaften 
In dieser Saison spielten folgende dreizehn Mannschaften in der 2. Bundesliga Süd der Männer:

 ASV Dachau
 GSVE Delitzsch
 TSV Grafing
 SV Fellbach
 Volleyball-Internat Frankfurt
 FT 1844 Freiburg
 VfB Friedrichshafen II
 TSV Friedberg
 SV Lohhof
 TV Rottenburg
 TG Rüsselsheim
 TG Bad Soden
 1. SC Sonneberg

Tabelle

Weblinks 
 2. Volleyball-Bundesliga Nord Männer Archiv
 2. Volleyball-Bundesliga Süd Männer Archiv

2003 04
Volleyballsaison 2003/04